Wanda (inslagkrater)
 Wanda (voornaam), een van oorsprong Poolse voornaam

Plaatsen 
 Wanda (Minnesota), Verenigde Staten
 Wanda (Missouri), Verenigde Staten
 Wanda Township, Verenigde Staten
 Wanda Beach, nabij Sydney, Australië
 Wanda (Argentinië)
 Wanda (Burkina Faso)
 Wandammen, provincie in West-Papoea, Indonesië
 1057 Wanda, een planetoïde

Cultuur 
 Wanda (band), een Oostenrijkse popgroep
 Wanda (film), een Amerikaanse film uit 1970
 A Fish Called Wanda, een Britse film uit 1988
 Wanda (opera), de vijfde opera van Antonín Dvořák, gebaseerd op een Poolse legende